Ziller bezeichnet: 

 Ziller, einen rechten Nebenfluss des Inn
 Ziller (Baumeisterfamilie), eine ursprünglich sächsische Baumeisterfamilie
 Gebrüder Ziller, ein deutsches Bauunternehmen

Ziller ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ziller (1837–1923), deutsch-griechischer klassizistischer Architekt, Bauforscher und Archäologe
 Gebhard Ziller (* 1932), deutscher Beamter 
 Gerhart Ziller (1912–1957), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Gustav Ziller (1842–1901), sächsischer Baumeister, siehe Gebrüder Ziller

 Josef Ziller (1878–1953), österreichischer Politiker, Salzburger Landtagsabgeordneter
 Lino Ziller (1908–1975), italienischer Politiker
 Moritz Ziller (1838–1895), sächsischer Baumeister, siehe Gebrüder Ziller

 Rudolf von Ziller (1832–1912), deutscher Ökonom und Politiker
 Stefan Ziller (* 1981), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Tuiskon Ziller (1817–1882), deutscher Philosoph und Pädagoge
 Wieland Ziller (* 1952), deutscher Fußballschiedsrichter
 Wolfgang Ziller (* 1952), deutsch-US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Zilla